King Rat può riferirsi a:
Uromys rex, specie di roditore.
Il re (King Rat), romanzo del 1962 scritto da James Clavell.
Qualcuno da odiare (King Rat), film del 1965 diretto da Bryan Forbes, tratto dal romanzo di Clavell.
Un regno in ombra (King Rat), romanzo del 1998 scritto da China Miéville.